Язгарек () — польский дворянский герб.

Описание 
Поперек щита напол-разделенного, в полях, правом серебряном а левом красном, золотая рыба вправо; в правом же поле три красных розы, одна над рыбою, а две под нею рядом.

В нашлемнике три розовых ветки с цветами. Герб Язгарек (употребляют: Каулберши) внесен в Часть 2 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 197.

Герб используют 
Каулберши, происходящие от Фридриха Каулберша, поручика Пешей Гвардии Коронной, которому этот герб был пожалован вместе с потомственным дворянством 17 февраля 1791 года грамотой польского короля Станислава Августа.

Литература 

 Juliusz Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich. Warszawa 1897
 

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением рыбы
Гербы с изображением розы